Dongó, poszméh 
 Dongók, a poszméhek családja
 Dongó, magyar gyártmányú segédmotor
 Dongó, Sátoraljaújhelyen, a Zemplén Kalandpark kabinos drótkötélpályája
 Dongó, Űrdongó beceneve a Transformers történetekben, illetve az 1986-os film első szinkronjában a "teljes" neve
 Dongó, a DC Comics "Bumblebee" nevű szuperhősnőjének magyar neve